Град на греха може да се отнася за:

 Град на греха - псевдоним за град, който обслужва различни пороци. Най-често се използва за Лас Вегас, Невада.
 Град на греха - филм от 2005, с режисьор Франк Милър.
 Град на греха - комиксова поредица, създадена от Франк Милър.